Бучюняй (Бірштонаська самоуправа)
 Бучюняй (Вілкавішкіський район)
 Бучюняй (Йонішкіський район)
 Бучюняй (Кедайняйський район)
 Бучюняй (Пакруойський район)
 Бучюняй (Радвілішкіський район)
 Бучюняй (Расейняйський район)
 Бучюняй (Рокишкіський район)
 Бучюняй (Шяуляйський район)